Janusz Sołtys (1893–1936), kapitan rezerwy artylerii Wojska Polskiego
 Janusz Sołtys, duchowny rzymskokatolicki